Rossano Brazzi